Евгений Примаков:
 Примаков, Евгений Александрович (род. 1976) — российский журналист, теле- и радиоведущий, историк. Глава Россотрудничества с 2020 года.
 Примаков, Евгений Максимович (1929—2015) — министр иностранных дел РФ, председатель правительства РФ.